Rječnik stranih riječi (Anić/Goldstein)
Rječnik stranih riječi (Klaić)